Medal Obrony (Dania)
 Medal Obrony (Filipiny)
 Medal Obrony (Wielka Brytania)

Zobacz też 
 Medal Obrony za Waleczność (Dania)
 Medal Obrony dla Poległych na Służbie (Dania)
 Medal Obrony dla Rannych na Służbie (Dania)
 Medal Obrony dla Poległych i Rannych na Służbie (Dania)
 Medal Obrony za Wzorową Służbę (Dania)
 Medal Obrony za Chwalebny Wysiłek (Dania)
 Medal Obrony za Międzynarodową Służbę (Dania)
 Medal Obrony za Międzynarodową Służbę 1948–2009 (Dania)
 Brązowy Medal Obrony za Międzynarodową Służbę (Dania)
 Medal Obrony Narodowej (Francja)
 Medal Obrony Narodowej (Kambodża)
 Medal Obrony za Służbę (Węgry)